Арахлей — топоним:
 Арахлей — озеро в Забайкальском крае;
 Арахлей — село в Забайкальском крае.